41450 Medkeff è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2000, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3877268 UA e da un'eccentricità di 0,1407029, inclinata di 2,29360° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato all'astronomo statunitense Jeffrey S. Medkeff.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 2000
Medkeff